Katiușa se poate referi, cel mai adesea, la următoarele:
 Katiușa, diminutiv rus pentru Ecaterina;
 Katiușa, aruncător de proiectile reactive construit și folosit pentru prima dată de Uniunea Sovietică începând cu al Doilea Război Mondial;
 Katiușa, renumit cântec sovietic rus din 1938 compus de Matvei Isaakovici Blanter pe text de Mihail Isakovski
 Katiușa, echipă rusă de ciclism profesional.